dawne gminy:
 gmina Winniki – dawna gmina wiejska, powiat łobeski, woj. szczecińskie
 gmina Winniki – dawna gmina wiejska, powiat lwowski, dystrykt Galicja